Lahs ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Lahs (1893–1958), deutscher Maler
 Heinrich Lahs (1838–1902), deutscher Gynäkologe
 Rudolf Lahs (1880–1954), deutscher Marineoffizier

Siehe auch:
 Laas
 Las
 LAHS, deutscher Cartoonist